Rehhof steht für:

 Rehhof (Bad Windsheim), ein Gemeindeteil der Stadt Bad Windsheim in Mittelfranken
 Rehhof (Nürnberg), ein Stadtteil der Stadt Nürnberg
 Siedlung Rehhof, mit Pfarrkirche Hallein-Rehhof, ein Ortsteil von Au, Gemeinde Hallein
 Rehhof (Wutha-Farnroda), ehemaliges Gehöft im Gebiet der Gemeinde Wutha-Farnroda, Thüringen
 die deutsche Bezeichnung eines Dorfes und einer Landgemeinde im Powiat Kwidzyński in der Wojewodschaft Pommern in Polen, Ryjewo